103.5 steht für:

 The Thunder 103.5 FM
 Saint-Georges COOL FM 103,5

1035